Центр () — община в Северной Македонии. Община является административной единицей-микрорайоном столицы страны — Скопье, расположена на севере Северной Македонии, в Скопском статистически-экономическом регионе, с населением 45 412 жителей.

Площадь территории общины 7,52 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 38 778 (85,4%)
 сербы — 2 037 (4,5%)
 албанцы — 1 465 (3,2%)
 цыгане — 974 (2,2%)
 остальные — 2 158 (4,7%)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины Северной Македонии